Аркос-де-ла-Фронтера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 528 км². Население — 31 449 человек (на 2010 год). Расстояние — 67 км до административного центра провинции.

История 
В XI—XII веках Аркос служил столицей арабского княжества, или тайфы (см. тайфа Аркос). В конце XV века его в качестве компенсации за конфискованный Кадис передали главе рода Понсе де Леон. Его потомки перестроили замок Аркос в свою резиденцию. Они носили титул герцогов Аркос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса